Knežak je lahko:
 Knežak, naselje v občini Ilirska Bistrica
 Knežak, otoček v Dalmaciji